Zawody pucharu świata w biathlonie w Rasen-Antholz były szóstymi w sezonie 2012/2013 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje były rozgrywane w dniach 17 – 20 stycznia. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegu sztafetowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Biegi sprinterskie 

Do zawodów zgłoszonych zostało 102 zawodników. Nie wystartował  Simon Desthieux.

Mężczyźni 
Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 102 zawodniczki. W zawodach nie wystartowały  Anaïs Bescond,  Agnieszka Cyl oraz  Iryna Kryuko.

Wyniki:

Biegi pościgowe 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodników. Nie wystartowali  Andreas Birnbacher,  Lars Helge Birkeland,  Henrik L’Abée-Lund,  Andrejs Rastorgujevs,  Andrij Deryzemla,  Erlend Bjøntegaard.

Mężczyźni 
Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. W zawodach nie wystartowały  Fanny Welle-Strand Horn,  Marie-Laure Brunet,  Ludmiła Kalinczyk,  Julija Dżyma,  Kadri Lehtla,  Jelena Chrustalowa,  Daria Jurłowa.

Wyniki:

Biegi sztafetowe

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 24 sztafety. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyli , , , , , , , .

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 21 sztafet. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , , , , , , , .

Wyniki:

Bibliografia 
 Kalendarz i wyniki

Puchar Świata w biathlonie 2012/2013
2013 we Włoszech